Chartreuse (muntanya), massís de muntanyes dels Prealps francesos entre l'Isère i la Savoia (departament)
 Chartreuse (licor), licor fet pels monjos cartoixans del monestir de la Chartreuse, al massís del mateix nom 
 Chartreuse (color), color que rep el seu nom per la semblança que té amb el del licor Chartreuse